Сезон 2014/15 является для «Питтсбург Пингвинз» 48-м в НХЛ.

Межсезонье 
По итогам предыдущего сезона владельцами клуба, Марио Лемьё и Рональдом Берклом было решено освободить от занимаемой должности генерального менеджера команды, Рэя Шеро. 6 июня 2014, на его место был назначен бывший генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» — Джим Рутерфорд. Первым решением Рутерфорда было увольнение главного тренера Дэна Байлсмы. 25 июня на пост главного тренера был назначен Майк Джонстон, который до этого руководил клубом «Портленд Уинтерхокс» из Западной хоккейной лиги.

В ходе драфта НХЛ 2014 «Питтсбург» обменял нападающего Джеймса Нила в «Нэшвилл Предаторз» получив за него Ника Сполинга и Патрика Хёрнквиста.

Расписание матчей и результаты

Предсезонные матчи

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Положение в регулярном чемпионате

Статистика игроков

Регулярный сезон. Полевые игроки

Плей-офф. Полевые игроки

Регулярный сезон. Вратари

Плей-офф. Вратари 

†Игрок пришёл в команду по ходу сезона. Статистика игрока указана только за «Питтсбург».
‡Игрок ушёл из команды по ходу сезона. Статистика указана только за «Питтсбург».

Текущий состав 
Состав указан по состоянию на 24 апреля 2015

Сделки

Обмены

Драфт отказов

Свободные агенты

Пришли

Ушли

Продление контрактов

Выбор на драфте

Примечания 

2014/2015
П
П